Требгаст:

 Требгаст — коммуна в Германии.
 Требгаст — река в Германии.